Sascha est un prénom épicène (c'est-à-dire masculin ou féminin).

Personnes portant ce prénom 
Voir la liste de personnes prénommées Sascha

Voir aussi 
 Sascha, pseudonyme de Siegmund Salzmann, plus connu sous le nom de plume de Felix Salten

Variantes 
 Sacha

Prénom épicène
Nom de plume